Беттвиллер () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Ингвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Дрюлинген (округ Саверн).

Площадь коммуны — 4,06 км², население — 337 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 314 человек (2013), плотность населения — 77,3 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 328 человек, в 2012 году — 321 человек, а в 2013-м — 314 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 214 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 168 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности 78,5 %, в 1999 году — 67,8 %). Из 168 активных трудоспособных жителей работали 153 человека (97 мужчин и 56 женщин), 15 числились безработными (двое мужчин и 13 женщин). Среди 46 трудоспособных неактивных граждан 12 были учениками либо студентами, 21 — пенсионерами, а ещё 13 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки